

Patronyme 
 Albert Guislain (1890-1969), avocat et écrivain belge.
 Joseph Guislain (1797-1860), psychiatre et professeur belge.
 Marcel Guislain (1899-1986), médecin et homme politique français.
 Louis Guislain (1855-1929), homme politique français.
 Louis Albert Guislain Bacler d'Albe (1761-1824), général français.

Toponymie 
 Le Guislain, commune française, située dans le département de la Manche et la région Normandie.
 Villers-Guislain, commune française, située dans le département du Nord et la région Hauts-de-France.

Homonymie
Homonymie de patronyme